Mario Zanin ist der Name folgender Personen:

* Mario Zanin (Erzbischof), Apostolischer Administrator in Harbin 
 Mario Zanin (Radsportler) (* 1940), italienischer Radrennfahrer